Вал-Верде — округ (графство) у штаті Техас, США
 Вал-Верде — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Лос-Анджелес, Каліфорнія
 Вал-Верде-Парк — переписна місцевість в США, в окрузі Вал-Верде, Техас

Див. також 
 Вальверде (значення)